El Espino – comune della Colombia
 El Espino – comune del Panama